John Swinburne ist der Name folgender Personen:

* John Swinburne, 6. Baronet (1762–1860), englischer Politiker
 John Swinburne (Politiker, 1820) (1820–1889), US-amerikanischer Politiker (New York) und Mediziner
 John Swinburne, 7. Baronet (1831–1914), englischer Politiker
 John Swinburne (Politiker, 1930) (1930–2017), schottischer Politiker US-amerikanischer Abstammung